Fernando Valverde es un nombre de hombre que puede hacer referencia a:

 Fernando Valverde, un actor español, más conocido como Tito Valverde.